Personen
 William Pitt de Oudere (1708–1778), Brits politicus en eerste minister
 William Pitt de Jongere (1759–1806), zijn zoon en ook eerste minister
 Thomas Pitt (1653–1726), koopman en grootvader van William Pitt de Oudere
 Augustus Pitt Rivers (1827–1900), een Brits archeoloog en etnoloog
 Brad Pitt (1963), Amerikaans acteur
 Michael Pitt (1981), Amerikaans acteur
 Andrew Pitt (motorcoureur) (1976), Australische motorcoureur
 Dirk Pitt, fictief figuur uit de boeken van Clive Cussler

Geografie
 Universiteit van Pittsburgh of Pitt
 Pittsburgh Panthers of Pitt Panthers
 Pittsburg State University of Pitt State
 Pitt River in Canada
 Pit (rivier), ook wel Pitt River, in de Verenigde Staten
 River Pitt in Engeland
 Pitt Rivers Museum

Zaken
 Pitts Special, een serie van vliegtuigen
 Pitt Bier, een Nederlands bier